Ravon Gentra (в 2005—2015 годах Daewoo Gentra) — компактный переднеприводной автомобиль. В 2005—2011 годах выпускался южнокорейской компанией Daewoo. В 2013—2015 годах выпускался в Узбекистане компанией UzDaewooAuto. С 2016 года носит название Ravon Gentra.

2005–2011 

Автомобиль Daewoo Gentra был разработан корейской компанией Daewoo на основе модели Daewoo Kalos. В 2005 году начался выпуск седана, в 2007 году — хетчбэка. Автомобили продавались только на рынке Южной Кореи, в другие страны модель экспортировалась под именем Chevrolet Aveo и другими названиями. В 2011 году Daewoo Gentra для корейского рынка также был переименован в Chevrolet Aveo.

2013–2019 

В 2013 году на предприятии GM Uzbekistan началось производство седана Daewoo Gentra — модернизированного варианта модели Chevrolet Lacetti для рынков Узбекистана, России и других стран СНГ. От исходной модели автомобиль отличается оформлением передней части кузова (фары, передние крылья и капот заимствованы от Chevrolet Lacetti хетчбэк, решётка радиатора и бампер - оригинальные), также у машины немного изменена конструкция подвески, что позволило увеличить дорожный просвет.

Daewoo Gentra оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 107 л. с., который выпускают на ташкентском моторном заводе GM Powertrain Uzbekistan. Коробки передач — механическая пятиступенчатая или автоматическая шестиступенчатая.

Продажи автомобиля Daewoo Gentra на российском рынке начались в сентябре 2013 года. На рынке Узбекистана модель продаётся под названием Chevrolet Lacetti. С 2016 года автомобиль продаётся на российском рынке под именем Ravon Gentra.

Оснащение 
Малолитражный автомобиль с передним приводом оснащается бензиновым двигателем с объёмом 1.5 литра и мощностью 107 Л/С.  Двигатели выпускаются на ташкентском заводе Powertrain Uzbekistan.

Автомобили, в зависимости от позиции, оснащались следующими комплектующими: 
 литые диски;
 люк; 
 противотуманные фары;
 аудиосистема;
 ABS; 
 кондиционер; 
 Гидравлика руля;
 полный электропакет; 
 центрозамок; 
 Подушка безопасности; 
 парктроники;
 круиз-контроль; 
 сигнализация.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Тест драйв в "За рулём"

Gentra
Gentra